Кампо-де-Криптана () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сьюдад-Реаль, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Манча-Альта. Занимает площадь 301 км². Население — 15048 человек (на 2010 год). Расстояние — 96 км до административного центра провинции.

Известные уроженцы и жители 
 Сара Монтьель (1928—2013) — испанская киноактриса и певица.

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница* 
 
 Biblioteca Pública Municipal "Alonso Quijano" (Campo de Criptana) 

Муниципалитеты Сьюдад-Реаля